Зародок або ембріон — стадія розвитку організму, починаючи зі стадії зиготи до народження чи виходу з яйцевих оболонок.
 Зародок мінералу — центр, навколо якої відбувається формування мінералу.